Plaats in Indonesië
 Mandung (Wedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mandung (Kokop), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java